La Copa EU (en anglès: EU Cup), també coneguda com a Eurocopa (Euro Cup), és una competició de futbol australià disputada entre seleccions nacionals europees. La competició es juga amb les regles "nine-a-side footy" i es va celebrar per primera vegada a Chiswick (Londres, Anglaterra) l'any 2005 com una extensió del Campionat de lliga d'Europa central de futbol australià. Fins al moment hi han participat nacions europees sense jugadors suficients per a poder disputar la Copa Internacional de futbol australià, ja que requereix una plantilla menor de jugadors. L'estrena de l'esdeveniment va veure néixer l'Aussie Rules Europe, la branca continental de l'Aussie Rules Internacional.

Historial

Palmarès

Història de la Copa EU 

Vora roja = Organitzador  "*" = llocs compartits

Vegeu també 
 Futbol australià
 Selecció catalana de futbol australià

Enllaços externs 
 EU Cup 2005 
 EU Cup 2007 i 2008 
 Aussie Rules Europe

Competicions de futbol australià europees